2 miejscowości w Polsce: 
 Podlechy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Płoskinia 
 Podlechy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Korsze